

Anno 
 1855 – (MDCCCLV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1855 a.C.

Matematica 
 1855 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1855 Korolev – asteroide della fascia principale del sistema solare